

Aziende 
 Lulù – azienda di scarpe femminili
 Lulu.com – servizio internet di editoria a pagamento

Cinema 
 Lulù – film del 1914 diretto da Augusto Genina
 Lulu – film del 1917 diretto da Alexander Antalffy
 Lulu – film del 1918 diretto da Michael Curtiz 
 Lulù (Die Büchse der Pandora) – film del 1929 diretto da Georg Wilhelm Pabst
 Lulù – film del 1953 di Fernando Cerchio 
 Lulù – film cinematografico del 1980 diretto da Walerian Borowczyk
 Lulù – film televisivo del 1980 diretto da Mario Missiroli
 Lulu – film del 1996 diretto da Srinivas Krishna
 Lulu – film del 2002 diretto da Jean-Henri Roger

Geografia 
 Lulu Island – isola del Canada
 Ludwigslust – città nel Meclemburgo, in Germania, anche nota come Lulu

Letteratura 
 Lulu – racconto di Clifford D. Simak del 1957
 Lulu – fiaba di Hermann Hesse

Musica 
 Lulu – cantante britannica
 Lulu! – album di Lulu del 1967
 Lulu – album di Lulu del 1973
 Lulu – album di Lulu del 1981
 Lulu – album dei Trip Shakespeare del 1991
 Lulu – album di Lou Reed e dei Metallica del 2011
 Lulu – opera di Alban Berg

Personaggi 
 Lulu – personaggio di Final Fantasy X
 Lulù – personaggio di Lulù l'angelo tra i fiori
 Lulù – personaggio creato da Frank Wedekind
 Lulu' – campione giocabile nel videogioco League of Legends

Teatro 
 Lulù – dramma di Carlo Bertolazzi del 1903
 Lulù – spettacolo di Claudio Milani del 2013

Televisione 
 Lulù – film per la televisione del 1972 diretto da Sandro Bolchi
 Lulù – film per la televisione del 1980 diretto da Mario Missiroli 
 Lulù – miniserie televisiva del 1986 diretta da Sandro Bolchi 
 Lulu – film per la televisione del 2006 diretto da Uwe Janson